Waveney (dystrykt) – dawny dystrykt niemetropolitalny w hrabstwie Suffolk w Anglii
 Waveney (rzeka) – rzeka we wschodniej Anglii, w hrabstwach Norfolk i Suffolk
 Okręg wyborczy Waveney